Стівен Роберт Ірвін — австралійській натураліст.
 Стівен Ірвін — англійський футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок